Casanovas puede referirse a:

Àlex Casanovas, actor español
Anna Casanovas, escritora española
 Enric Casanovas, escritor español
Francesc Casanovas, artista español
 Francisco Casanovas, director de orquesta español
Ignacio Casanovas, filósofo español
Joan Casanovas, político español
José María Casanovas, historietista español
 María Lourdes Casanovas Cladellas, paleontóloga española
Oscar Casanovas, boxeador argentino
Sixto Casanovas, político argentino